wydry – podrodzina drapieżnych ssaków z rodziny łasicowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Wydry – część  wsi Wałkowiska w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Osie
 Wydry – część wsi Łętowe w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Wydry – przysiółek wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Wydry – część wsi Piaseczno w woj. mazowieckim,  w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Wydry – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Sztum